Колумби́йская федера́ция футбо́ла () — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Колумбии. Основана в 1924 году, а в ФИФА и КОНМЕБОЛ вступила в 1936 году.

Под контролем федерации находятся мужские футбольные сборные Колумбии: основная, до 20 лет, до 17 лет, до 15 лет, мужские сборные по футзалу и пляжному футболу и женские футбольные сборные страны.

Президенты 
 1936: Карлос Лафоурье Ронкальо
 1948: Бернардо Харамильо Гарсия
 1951: Эдуардо Карбонель Инсигнарес
 1957: Эфрайн Борреро
 1957: Рафаэль Фернандес
 1958: Эфрайн Борреро
 1961: Педро Нери Лопес
 1962: Луис Бенедетти Гомес
 1964: Эдуардо Карбонель Инсигнарес
 1964: Альфонсо Сениор Кеведо
 1971: Эдуардо Карбонель Инсигнарес
 1975: Альфонсо Сениор Кеведо
 1982: Леон Лондоньо Тамайо
 1992: Хуан Хосе Бельини
 1995: Эрнан Мехия Кампусано ()
 1996: Альваро Фина Домингес
 2002: Оскар Астудильо Паломино
 2006: Луис Бедойя Хиральдо
 2015: Рамон Хесурун Франко

Ссылки 
 Сайт Колумбийской федерации футбола
 Колумбия на сайте ФИФА 
 Колумбия на сайте КОНБЕБОЛ

КОНМЕБОЛ
Футбол в Колумбии
Колумбия
Организации, основанные в 1924 году